Вильянуэва-де-Ароса () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сальнес. Занимает площадь 35,84 км². Население — 10682 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 
 Web oficial del municipio 
 
 Web Asocicación Cultural Amigos de Valle-Inclán 
 

Муниципалитеты Понтеведры